Балабушка — фамилия.

Известные носители:
 Балабушка, Джордж (Балабушка, Григорий Антонович; 1912—1975) — американский мастер-изготовитель бильярдных киёв.
 Балабушка, Михаил Георгиевич (1888—1913) — русский военный лётчик-испытатель.